El término Clío (o Clio) puede referirse:

 en la mitología griega:
a Clío, la musa de la Historia;
Clío, una de las Nereidas; 

 a Clío, una revista española de historia;
 a Editorial Clío, Libros y Videos, una editorial y productora de televisión mexicana;
 en astronomía, a (84) Clío, un asteroide descubierto en 1865;
 en zoología, a Clio, un género de mariposas, sinónimo de Archonias;
 a Clio, un modelo de automóvil de la marca francesa Renault;
a los premios Clio, otorgados a lo más destacado de la publicidad;
a HMS Clio , el nombre de tres buques de la Royal Navy;

en geografía:
a Clio, una localidad en Alabama, Estados Unidos;
a Clio, una localidad en California, Estados Unidos;
a Clio, una localidad en Carolina del Sur, Estados Unidos;
a Clio, una localidad en Iowa, Estados Unidos;
a Clio, una localidad en Míchigan, Estados Unidos;

en literatura:
a Clío, una novela de Anatole France (1900).